Paul Weitz ist der Name folgender Personen:

* Paul Weitz (Journalist) (1862–1939), deutscher Journalist
 Paul Weitz (Filmregisseur) (* 1965), amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Paul J. Weitz (1932–2017), amerikanischer Astronaut